Elam kan syfta på

 Elam – forntida rike i nuvarande sydvästra Iran
 Elamitiska – utdött språk som talades i det forntida riket Elam

Personer

med förnamnet Elam
 Elam (bibeln),  son till Sem
 Elam Höglund (1852–1926), svensk företagsledare
 Elam Tunhammar (1903–1995), svensk företagsledare

med efternamnet Elam
 Ingrid Elam (född 1951), svensk kulturjournalist och litteraturvetare 
 Jack Elam (1920–2003), amerikansk skådespelare
 Per Elam (1932–2019), svensk skådespelare

Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn
Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn